Hassan Rowshan (em persa: حسن روشن), (Teerão, 24 de outubro de 1955) foi um antigo futebolista iraniano. Na atualidade é treinador e gestor. Rowshan jogava na posição de atacante.

Carreira

Primeiros tempos 
Criado no bairro de Nazi Abad Hassan começou a jogar com treze anos na equipa de juniores do Taj. Como muitos outros iranianos da sua geração, Hassan nasceu no seio de uma família de fãs de futebol.

Sucesso 
Rowshan foi tornando-se cada vez mais famoso no seu país. Com o seu clube Taj Tehran conquistou vários campeonatos e troféus. Todavia alcançou o seu auge da sua carreira quando venceu o Copa da Ásia de Futebol e a qualificação para a Copa do Mundo de 1978, realizado na Argentina. Os seus golos foram importantes para a qualificação para a fase final.

Sofreu uma lesão durante os jogos de qualificação, o que deu dores de cabeça ao seleccionador do Irão, contudo foi seleccionado. Quando o Irão jogou com a Holanda, havia dúvidas da sua utilização ou não. Foi ele o único marcador do golo do jogo em que o Irão perdeu com o Peru por 4-1. Depois da Copa do Mundo de 1978 e da revolução que eclodiu no seu país no ano seguinte (1979) decidiu partir e jogar no Al-Ahli, um clube do Dubai, Emirados Árabes Unidos. Juntamente com Hassan Nazari venceu vários campeonatos pelo Al-Ahli.

Treinador 
Rowshan é o único treinador asiático certificado pela Federação Inglesa de Futebol. Foi apontado como o seleccionador da equipa de sub-20 do seu país, em 2005, mas resignou mais tarde.

Primeira Escola de Futebol 
Quando Hassan regressou ao seu país na década de 1990, formou a primeira escola de futebol no Médio Oriente que foi um enorme sucesso.

Regresso ao Esteghlal 
Hassan Rowshan tornou-se o chefe da academia do Esteghlal em 6 de Agosto de 2007.

Nascidos em 1955
Naturais de Teerã
Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978